Эми Дэвидсон (, род. ) — американская актриса. Получила известность за роль Керри Хеннесси в ситкоме «8 простых правил для друга моей дочери-подростка».

Биография 
Родилась в Финиксе, Аризона в семье педагогов. Отец будущей актрисы был директором в начальной школе Эл-Мираж, мать преподавала английский язык в Вашингтонской начальной школе. Ещё ребёнком, родители отдали Дэвидсон в танцевальный класс, в котором девочка стала членом группы Dance Motion. Во время учёбы в средней школе, Эми стала сниматься в рекламе. Тренер по танцевальной школе посоветовал ей перебраться в Лос-Анджелес.

По прибытии в Лос-Анджелес стала сниматься с Мэри-Кейт и Эшли Олсен в сериале «Так мало времени». Позже стала приглашённой актрисой в сериале «Справедливая Эми» и в американский ситком «Малкольм в центре внимания» и появилась в фильме «Правда о Джейн». Совсем недавно Эми закончила сниматься в фильме «Энни Пойнт» канала Hallmark, вместе с Бетти Уайт и Ричардом Томасом.

Дэвидсон также снялась в фильме «Goyband», в котором она играет роль молодой ортодоксальной еврейской девушки, которая влюбляется в исполнителя мальчишеской поп-группы (Адам Паскаль), выступающий в отеле её семьи «Катскилл». В фильме также снимаются Наташа Лион, Това Фелдшу, Дэн Эдвардс, Тибор Фельдман и Крис Джад.

С 1 мая 2010 года Эми замужем за актёром Кейси Локвудом. У супругов есть сын — Леннокс Сойер Локвуд (род.01.03.2016).

Фильмография

Примечания

Ссылки